Le tournoi de tennis de Dallas est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1965 se dispute du  au .

Nancy Richey remporte le simple dames. En finale, elle bat Margaret Smith.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith et Lesley Turner.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Dallas

Navigation 

dames 1965
Dallas
Tennis aux États-Unis en 1965
Tennis en avril 1965
Tennis en mai 1965